

Прізвище 
 Емманюель Санон (1951—2008) — гаїтянський футболіст.
 Іссуф Санон ( 1999) — український баскетболіст, захисник.

 Кріті Санон ( 1990) — індійська фотомодель та актриса.

Топонім 
 Равіль-сюр-Санон — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.